Офшор (англ. offshore — «поза берегом», «поза межами») — це один з найвідоміших і найефективніших методів «планування» податків або їх «оптимізації» (ухилення від сплати податків).
 Офшорна компанія
 Офшорна зона
 Морське буріння (Offshore drilling)
 Офшорінг
 Офшорний рахунок